O evento de duplas masculino do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputado no Pavilhão 4B do Complexo Esportivo Riocentro com 36 atletas de 12 países no Rio de Janeiro

Medalhistas

Cruzamentos

Referências

Duplas masculino